Lycoteuthidae är en familj av bläckfiskar. Lycoteuthidae ingår i ordningen Teuthida, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lycoteuthidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Lycoteuthidae